Анто́н Бадма́евич Занда́нов (1918—2006) — советский и российский военный хирург, генерал-майор медицинской службы. Начальник медицинской службы Северного флота (1965—1978). Известен тем, что с «нуля» организовал службу переливания крови в блокадном Ленинграде.

Биография 
Антон Занданов родился 18 мая 1918 году в крестьянской семье недалеко от улуса Гарга, в местности Дологонто (ныне Курумканский район Бурятии).

Учился в начальной школе в Гарге, в Уринской школе колхозной молодежи, затем поступил на Улан-Удэнский медрабфак. После этого учился в Иркутском медицинском институте, который успешно окончил в 1941 году. В том же году Занданов мобилизован в дважды Краснознаменный Балтийский флот.

В годы войны молодому военврачу не раз приходилось на катерах, эсминцах и миноносцах совершать вместе с моряками рейды в глубокий тыл врага. Под артиллерийском обстрелом, под бомбежкой Антон Занданов спас жизни сотням раненных воинов. Ему было поручено возглавить станцию переливания крови, доставать которую в осажденном городе было сложно, Занданов одним из первых советских врачей стал использовать плазму в фронтовых условиях.

Участвовал в освобождении Прибалтики. Войну окончил в звании майора медицинской службы.

После войны в 1946—1948 годах учился на факультете руководящего состава Ленинградской Военно-морской академии. После академии был направлен на Тихоокеанский флот, где работал на различных руководящих должностях медицинской службы флота. С 1956 года работает начальником медико-санитарного отдела Ленинградской базы Военно-морского флота.

В 1965—1978 годах Занданов служит начальником медицинской службы Северного флота.

Службу успешно сочетал с преподавательской работой. В 1975—1988 годах работал доцентом Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Богатый практический опыт приобретенный в годы войны, многочисленные научные наблюдении, их итоги и выводы легли с основу его научных трудов в области нейрохирургии. Его труды опубликованы во многих журналах, таких специальных изданиях, как «Вестник хирургии», «Хирургия», «Вопросы нейрохирургии» и изданы отдельными брошюрами.

После ухода на пенсию Антон Бадмаевич принимал активное участие в работе ветеранской организации военно-медицинской службы.

Награды и звания 
 Орден Красной Звезды (1941)
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Отечественной войны I степени
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Почетные грамоты Командования дважды Краснознаменного Балтийского флота
 Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР
 Постановлением Совета Министров СССР в 1968 г. Антону Бадмаевичу Занданову было присвоено звание «генерал-майор медицинской службы»
 «Заслуженный врач РСФСР»
 «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия».

Примечания

Ссылки 
 Это память, чтобы помнили, чтобы знали, чтобы ценили, чтобы берегли…
 Справка Национальной библиотеки Республики Бурятия
 Василий Доржиев: «О смерти в Афганистане не думал»
 Занданов Антон БадмаевичА. Б. ЗАНДАНОВ -ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МЕДИЦИНСКОЙ СЛУ ЖБ Ы
 Генералы из бурят: кто они и кому служат
 В Улан-Удэ расскажут о подвигах врачей и медсестер на войне

Выпускники Иркутского медицинского университета
Заслуженные врачи РСФСР
Медики Великой Отечественной войны
Заслуженные деятели науки Республики Бурятия
Преподаватели Военно-медицинской академии